Johann Kretschmann ist der Name folgender Personen:

* Johann Gottfried Kretschmann (1728–1798), deutscher Jurist und Politiker 
 Johann Wilhelm Kretschmann (1702–1758), deutscher Arzt, Politiker und Autor

Siehe auch:

 Hans Kretschmann